Монін — російське прізвище.

 Монін Олександр Володимирович (1954—2010) — радянський і російський співак, автор пісень.
 Монін Андрій Сергійович (1921—2007) — радянський і російський океанолог, геофізик і метеоролог.
 Монін Вадим Миронович (1936—2015) — радянський і російський естрадний співак.
 Монін Євген Григорович (1931—2002) — член-кореспондент Російської академії мистецтв, народний художник Росії (1989).

Див. також 
 Моніно (значення)
 Монінна